UFC Fight Night: De Randamie vs. Ladd, также известный как UFC Fight Night 155 или UFC на ESPN+ 13 или UFC Fight Night Sacramento — турнир по смешанным единоборствам организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 13 июля 2019 года на спортивной арене «Голден 1-центр» в Сакраменто, штат Калифорния, США.

История турнира 
Главным событием турнира станет бой в женском легчайшем дивизионе между первой чемпионкой UFC в женском полулёгком весе Жермейн де Рандами и молодой Аспен Лэдд, которая выиграла все 8 поединков в своей профессиональной карьере, 3 из которых под эгидой UFC.

Турнир также примечателен возвращением в октагон легендарного ветерана легчайшего и полулегкого веса, бывшего чемпиона WEC в полулегком весе, бывшего претендента на чемпионский пояс UFC в легчайшем весе и члена зала славы UFC Юрайя Фейбера, который в конце 2016 года после боя с Брэдом Пикеттом объявил о завершении своей карьеры. Соперником ветерана должен стат 26-летний Рикки Симо́н который провел 12 боев (11 побед, 1 поражение), три из которых состоялись под эгидой UFC.

Также на турнир был запланирован бой в женском минимальном весе между Синтией Кальвильо и бывшей чемпионкой Invicta FC в женском минимальном весе Ливиньей Соузой. Однако 7 июня стало известно, что Кальвильо сломала ногу и была вынуждена сняться с боя. Теперь ожидается, что Соуза встретится с еще одной бывшей чемпионкой Invicta FC в женском минимальном весе Брианной ван Бюрен.

Результаты турнира

Награды 
Следующие бойцы получили бонусные выплаты в размере $50 000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Юрайя Фейбер, Джош Эмметт, Андре Фили и Джонатан Мартинес

См. также 

Список турниров UFC
Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night
События 13 июля
2019 год в спорте
Июль 2019 года